Mour steht für:

Geografische Objekte
 El Mour (542 m), Berg in der Region Muaskar (Provinz) in Algerien 
 Chaïf el Mour (661 m), Berg in der Region Relizane (Provinz) in Algerien 
 Bois Mour, Wald in der Republik Kongo 
 Djakaba Mour, Fluss in der Region Extrême-Nord im Kamerun 
 Iniz-Er-Mour, Insel bei Sainte-Hélène (Morbihan) in Frankreich 

Namensträger
 Jean-Baptiste van Mour (1671–1737), flämisch-französischer Maler
 Selina Mour (* 2000), deutsche Influencerin, Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch 
 Tole Mour, US-amerikanisches Segelschulschiff